Koziol bezeichnet:
 Koziol (Unternehmen), Hersteller von Haushaltswaren aus Kunststoff 

Kozioł steht für:
 Kozioł (Sackpfeife), ein polnisches Musikinstrument

Koziol oder Kozioł ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Koziol (* 1957), deutscher Autor, Lyriker, Übersetzer und Nachdichter
 Christoph Koziol (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Geoffrey Koziol (* 1951), US-amerikanischer Historiker
 Helmut Koziol (* 1940), österreichischer Jurist und Universitätsprofessor
 Herbert Koziol (1903–1986), österreichischer Anglist und Universitätsprofessor
 Hermann Koziol (1926–2011), deutscher Bildhauer
 Klaus Koziol (* 1954), deutscher Schriftsteller
 Lukas Koziol (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Magdalena Kozioł (* 1981), polnische Judoka
 Urszula Kozioł (* 1931), polnische Dichterin, Feuilletonistin und Theaterschaffende

Siehe auch:
 Kosiol